Do It puede referirse a:

En música:
 "Do It", canción de The Doors incluida en el álbum The Soft Parade, lanzado en 1969.
 "Do It", canción de Neil Diamond, lanzada en un álbum simple en 1970.
 "Do It", canción de las Spice Girls de su álbum Spiceworld, lanzado en 1997.
 "Do It", canción de Dizzee Rascal de su álbum Boy in Da Corner, lanzado en 2003.
 "Do It", canción de The Sunday Drivers, de su álbum simple de 2007.
 "Do It", canción de Nelly Furtado de su álbum Loose, lanzado en 2006.
 "Do It!, un álbum de Clinic, lanzado en 2008.
 "Do It", canción de Keri Hilson de su álbum debut In A Perfect World..., lanzado en 2009.
 Do It Records, un antiguo sello discográfico independiente británico.
 Do it puede referirse a Big Things Poppin', canción de T.I.